Кубок Шпенглера 1966 — 40-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1966 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Матч Бад Тельц — «Давос» зупинено на 46 хвилині через снігопад за рахунку 8:1.

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1966»  
 «Кубок Шпенглера 1966»  

1966
1966 у хокеї з шайбою